WF steht für:
 Wallis und Futuna, französisches Überseeterritorium, nach ISO 3166, ISO 3166-1 und UN/LOCODE
 weight forward (auch Keulenschnur), eine Schnur beim Fliegenfischen
 Wellenfunktion
 Wehrtechnische Fakultät, ein in den 1930er Jahren geplantes Hochschulgebäude in Berlin
 Werk für Fernsehelektronik, einen VEB (DDR) in Berlin-Oberschöneweide, später Samsung, 2005 geschlossen
 Werkfeuerwehr
 Windows Workflow Foundation, eine Microsoft-Technologie für den Umgang mit Arbeitsabläufen (Workflow)
 Winkelfehlsichtigkeit, eine fehlerhafte Bilddarstellung in den Augen
 Windfang (Architektur) in Immobilien
 Wirtschaftsflug, ehemalige deutsche Frachtfluggesellschaft
 die postcode area Wakefield (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Bahnhof Fürstenberg (Havel) (DS100-Code)
 Widerøe’s Flyveselskap (IATA-Code), norwegische Fluggesellschaft

WF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Wolfenbüttel
 Frankreich: Wallis und Futuna
 Großbritannien: Exeter
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Praga-Południe, Stadtbezirk von Warschau

.wf steht für:
 .wf, die Top-Level-Domain von Wallis und Futuna

Abkürzung